Praktblomflugor (Caliprobola) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1845. Praktblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomflugor